
Molekulska formula -{C4H6O4}- se može odnositi na:
 Sukcinska kiselina
 Diacetil peroksid
 Dimetil oksalat
 Metilmalonska kiselina